Opslaget Cromwell kan henvise til:
 Thomas Cromwell, 1. Jarl af Essex (ca. 1485 – 28. juli 1540) var en engelsk statsmand der var kong Henrik 8.s ledende minister fra 1532 til 1540.
 Oliver Cromwell – britisk statschef (Lord Protector) 1653-58
 Richard Cromwell – britisk statschef 1658-59, søn af ovenstående
 Cromwell, New Zealand – by i New Zealand, opkaldt efter Oliver Cromwell
 Cromwell (kampvogn) – britisk kampvognstype, opkaldt efter Oliver Cromwell